Veo Televisión puede referirse a:
 Veo Televisión, empresa que gestiona dos canales de televisión en España.
 Veo Televisión, extinto canal de televisión nacional generalista privado en España.